Iglesias se poate referi la:

 Iglesias, Sardinia, o comună din provincia Carbonia-Iglesias, regiunea Sardinia, Italia
 Iglesias, Burgos, o comună din provincia Burgos, comunitatea autonomă Castilia și León, Spania
 Provincia Carbonia-Iglesias, o provincie din regiunea Sardinia, Italia
 Iglesias (nume)